Saint-Amans (Ariège) 
Saint-Amans (Aude)
Saint-Amans (Lozère)
ook:
Saint-Amans-de-Pellagal, Tarn-et-Garonne
Saint-Amans-des-Cots, Aveyron, en kanton Saint-Amans-des-Cots
Saint-Amans-du-Pech, Tarn-et-Garonne
Saint-Amans-Soult, Tarn
Saint-Amans-Valtoret, Tarn

gemeenten met de naam Saint-Amand
gemeenten met de naam Saint-Amant